Elongació (astronomia), angle entre el Sol i un planeta vist des de la Terra
 Elongació (ciència dels materials)
 Elongació (física), augment de la longitud d'una molla o un altre sòlid en sotmetre'l a una força
 Elongació (medicina), augment, accidental o terapèutic de la longitud d'un membre o un nervi
 Elongació, part del procés de transcripció de l'ADN a ARN missatger, vegeu transcripció genètica#Elongació
 Elongació, part del procés de síntesi proteica